Списък на всички герои в сериала Деърдевил по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия Netflix.

Главни герои

От първи сезон

От втори сезон

От трети сезон 

Деърдевил
Сериали от Киновселената на Марвел